Лайя Санс (; 11 декабря 1985, Корбера-де-Льобрегат) — испанская мототриалистка и раллистка, 14-кратная чемпионка мира по мототриалу среди женщин, 10-кратная чемпионка Европы, 8-кратная чемпионка Испании, 7-кратная победительница «Триала Наций» в составе команды Испании.

Карьера в мототриале 

Лайя Санс научилась ездить на мотоцикле в возрасте 2 лет благодаря отцу, который катал её на своём взрослом мотоцикле. Двумя годами позже Лайя освоила мотоцикл Montesa Cota 25cc старшего брата Хуана, причём брала она его без спроса, скрывая от родителей. В 1992 году Санс при материнской поддержке приняла участие в первой профессиональной гонке молодёжного чемпионата Каталонии, проходившей в её родном городке. Она финишировала последней, восьмой, но уже в следующем году провела полный сезон молодёжного чемпионата.

В 1997 году Санс стала первой девушкой, одержавшей победу в мужском триальном чемпионате в своей возрастной категории, а также дебютировала в чемпионате для девушек. В 1998-м она дебютировала в Чемпионате Европы среди женщин (на тот момент неофициальный) и одержала в нём победу, будучи самой младшей из участниц (12 лет). В том же году она приняла участие в Чемпионате Испании по мототриалу, будучи единственной девушкой среди мужчин.

В 2000 году Санс выиграла Молодёжный чемпионат Испании — всё так же оставаясь единственной девушкой-участницей среди мужчин. Сама она впоследствии говорила, что именно этим титулом гордится более всего. В том же 2000 году Чемпионат мира среди женщин стал официальным соревнованием под эгидой FIM, и Санс выигрывала его с 2000 по 2013 год, проиграв лишь раз, в 2007 году, немецкой триалистке Ирис Крамер. Аналогично, начиная с этого года Санс регулярно принимала участие в Чемпионате Европы среди женщин, выиграв его в общей сложности 10 раз. Параллельно она успешнго выступала в мужских чемпионатах.

Карьера в других технических видах спорта 

В 2010 году Санс дебютировала в эндуро, заняв 3-е место в Чемпионате мира в классе эндуро среди женщин, а в 2011 году впервые выступила в Ралли «Дакар» в мотокатегории и стала лучшей среди девушек-участниц (39-я позиция в общем зачёте). Она выступала на мотоцикле Honda CRF450X за команду Team Arcarons RST KH-7. Также в 2011-м году она стала вице-чемпионкой мира по эндуро.

Впоследствии Санс неизменно выступала в Ралли «Дакар» каждый год. Лучшим её результатом в общем зачете стало 9-е в 2015 году, и это лучший в истории результат девушки в классе мотоциклов. В 2022 году она впервые выступила в ралли «Дакар» не на мотоцикле, а на автомобиле за команду X-Raid MINI JCW Team и заняла 23-е место в общем зачёте.

Эпизодически Лайя Санс выступает и в автомобильных гонках. В 2011 году она выиграла гонку «24 часа Барселоны» в своём классе (18-е место в общем зачёте), а также стартовала в серии SEAT León Eurocup в 2014 и 2015 годах.

В 2013 году Лайя Санс объявила о завершении карьеры в триале, сфокусировавшись на других видах спорта, но в 2021-м триумфально вернулась, завоевав свой 14-й титул. С 2021 года Санс выступает в раллийной серии для электрокаров Extreme E. Её напарником в сезоне 2021 года является знаменитый раллист Карлос Сайнс.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу среди женщин

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу среди женщин

Результаты выступлений в Молодёжном чемпионате мира по мототриалу

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Результаты выступлений в ралли «Дакар»

Ссылки 
 Лайя Санс в Twitter
 Лайя Санс в Facebook
 Лайя Санс в Instagram
 Профиль Лайи Санс на сайте Red Bull

Примечания 

 Родившиеся 11 декабря
 Родившиеся в 1985 году
 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Автогонщики по алфавиту
 Автогонщики Испании
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Испании
 Мототриалисты